Convento dell'Annunciata – a Abbiategrasso
 Convento dell'Annunciata – a Medole